Pais de Andrade pode referir-se a:

 Manuel de Carvalho Pais de Andrade - político e senador do Império do Brasil
 Antonio Paes de Andrade - político brasileiro contemporâneo

Desambiguação